En France, plusieurs routes départementales de France portent le numéro 923 :

 Route départementale 923 (Cher)
 Route départementale 923 (Eure-et-Loir)
 Route départementale 923 (Loir-et-Cher)
 Route départementale 923 (Loire-Atlantique)
 Route départementale 923 (Maine-et-Loire)
 Route départementale 923 (Oise)
 Route départementale 923 (Orne)
 Route départementale 923 (Savoie)

Voir aussi 
 Réseau routier départemental français
 Réseaux routiers des départements : Cher, Eure-et-Loir, Loir-et-Cher,  Loir-Atlantique, Maine-et-Loire, Oise, Orne, Savoie

923